Pulau (Bangkinang Seberang), een plaats in Indonesië
Pulau (Muara Tembesi), een plaats in Indonesië
Pulau (Banyuasin III), een plaats in Indonesië
Pulau (Pajar Bulan), een plaats in Indonesië
Pulau (rivier), een rivier in Papoea, Indonesië